Breitungen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Breitungen, Südharz – ort, tidigare kommun, Südharz, Sachsen-Anhalt, 
 Breitungen/Werra – kommun, Thüringen